Résultats détaillés de l’édition 1936 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 

Finale : Fred Perry  bat Gottfried von Cramm  6-1, 6-1, 6-0

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1936
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1936